Adelaide International 2 2023 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 500 w sezonie 2023 z cyklu Adelaide International rozgrywany w dniach 9-14 stycznia 2023 roku w Adelaide na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 780 637 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2023
2023 w tenisie ziemnym
2023 w Australii